Neokaisareia (griechisch , lateinisch Neocaesarea) ist der Name mehrerer antiker Orte bzw. Titularbistümer der römisch-katholischen Kirche:

 Stadt in Pontos am Südfuß des Paryadres beim heutigen Niksar; Titularerzbistum:
 Titularerzbistum Neocaesarea in Ponto
 Neokaisareia (Bithynien), Bischofssitz im Westen von Bithynien; Titularbistum:
 Titularbistum Neocaesarea in Bithynia
 Neokaisareia (Syrien), Siedlung in Nordsyrien; Titularbistum:
 Titularbistum Neocaesarea in Syria